

Patronyme 

 
 Daniel Canty (né en 1972), écrivain et réalisateur canadien ;
 Dominique Canty (1977-), joueuse américaine de basket-ball ;
 Graham Canty (1980-), joueur irlandais de football gaélique ;
 Kevin Canty (1953-), écrivain américain ;
 Marietta Canty (1905-1986), actrice américaine.